Луцилий (Lucilius) e име на римския род Луцилии.

Познати с това име:

 Гай Луцилий (* 180; † 103 пр.н.е.), поет
 Марк Луцилий Пет, военен трибун по времето на Август, 1 век; 1885 г. е открита неговата гробница
 Луцилий Млади (Iunior) (* 6 г.), философ и поет; 63/64 прокуратор в Сицилия, приятел на Сенека и получател на 124-те писма Epistulae morales ad Lucilium

Луцилии